Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2019 de l’US Open de tennis qui est disputé du 28 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, titrés à New York en 2015 s'inclinent lourdement d'entrée contre Rohan Bopanna et Denis Shapovalov, ne parvenant à marquer que 4 jeux sur l'ensemble de la partie.

Absent du circuit entre février et fin juillet en raison d'une blessure à un doigt, Jack Sock parvient à se hisser tout de même en quart de finale au côté de son ami Jackson Withrow après avoir notamment battu en huitièmes de finale Bob et Mike Bryan, avec qui il avait remporté le tournoi l'an passé.

Lauréats 
Les Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah décrochent leur  titre ensemble en remportant leur deuxième tournoi du Grand Chelem consécutif, après leur sacre à Wimbledon deux mois auparavant, en battant en finale Marcel Granollers et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  tititre respectif dans la discipline.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2019
US Open Double messieurs
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en août 2019
Tennis en septembre 2019
Sport aux États-Unis en août 2019
Sport aux États-Unis en septembre 2019
Sport à New York en 2019